Чемпіонат світу з хокею із шайбою 1979 — 46-й чемпіонат світу з хокею із шайбою, який проходив в період з 14 квітня по 27 квітня 1979 року.  

У рамках чемпіонату світу пройшов 57-й чемпіонат Європи.

Група А Москва, СРСР 14 квітня — 27 квітня 1979.

Група В Галац (Румунія) 16 березня — 24 березня 1979.

Група С Барселона, (Іспанія) 16 березня — 25 березня 1979.

Регламент 
Змінився формат турніру, на першому етапі збірні поділенні на дві групи, дві найкращі збірні на другому етапі розіграли нагороди в групі за 1 - 4 місце, чотири інших збірних розіграли місця з 5 по 8.

Чемпіонат світу Група А

Попередній етап 
Група 1

Група 2

Фінальний раунд 
Турнір за 1 - 4 місця

Турнір за 5 - 8 місця

Найкращі бомбардири

Найкращі гравці чемпіонату світу 
Найкращими гравцями були обрані (Директорат турніру):
 Воротар  Владислав Третьяк
 Захисник  Валерій Васильєв
 Нападник  Борис Михайлов

Найкращі гравці за версією журналістів:
 Воротар  Владислав Третьяк
 Захисники  Їржі Бубла —  Валерій Васильєв
 Нападники  Сергій Макаров —  Борис Михайлов —  Володимир Петров

Чемпіонат Європи

1 - 3 місця

4 - 6 місця

Чемпіонат світу Група В

Група А

Група В

Фінальна група

Група 5 - 8 місця

Чемпіонат світу Група С

Посилання  
 Архів  
 Архів   
 Архів  
 Архів 

 

1979 у хокеї з шайбою
Чемпіонати світу з хокею із шайбою
Хокейні змагання у Москві
Хокей у СРСР
Квітень 1979